Magyari Imre
 Magyari Imre (1864–1929) zenekarvezető, prímás
 Magyari Imre (1894–1940) cigányprímás, zenekarvezető
 Magyari Imre (?–1957) népzenész
 Magyari Imre (1924–1980) hegedűművész, zenekarvezető, zeneszerző
 Magyari Imre (1954) kürtművész

Hasonló nevűek
 D. Magyari Imre (1955) újságíró